Dominação e submissão - nas relações sadomasoquistas
Luta de submissão - em wrestling profissional

Veja também
Dominação

Desambiguação